Mirja Boes, actrice, comique et chanteuse de schlager allemande.
 Léon Boes, arbitre de football français.

Patronyme allemand
Patronyme alsacien